Role model est un terme renvoyant à :
 Role model, un concept en sociologie ;

Cinéma et télévision 
 Les Grands Frères (Role models), un comédie de 2008 ;
 , un film indien de 2017.

Littérature 
 Role Models, un ouvrage de John Waters paru en 2010.

Musique 
 Role Model, chanson d'Eminem (1999).